Кипарисса () — ім'я декількох персонажів давньогрецької міфології:
 Кипарисса — дочка Борея. Коли вона померла, він висадив на її могилі перший кипарис.
 Кипарисси — так називали дочок Етеокла в Орхомені, які, танцюючи на святі Деметри і Персефони, впали в джерело, але були перетворені Геєю в дерева.

Джерела 
 А. П. Кондрашов. Кто есть кто в мифологии Древней Греции и Рима. 1738 героев и мифов. РИПОЛ классик. Москва. 2016. ISBN 978-5-386-09554-3